Gualterio – cognome italiano
 Gualterio – variante del prenome italiano Gualtiero